Serf (servo in lingua inglese e francese) può indicare:

 Barbara (Monique Serf) – cantante francese
 Saint Serf – santo scozzese
 Serf (alias di Demolition Man) – personaggio dei fumetti Marvel Comics